Haruna Babangida – calciatore
Ibrahim Babangida – militare
Tijjani Babangida – calciatore